Château de la Chassagne (Saint-Hilaire-le-Château), dans la Creuse,
 Château de la Chassagne (Saint-Vincent-Bragny), en Saône-et-Loire.